Индийские слоны, или азиатские слоны () — род млекопитающих семейства слоновых отряда хоботных. От африканских слонов отличаются меньшими размерами, одним хватательным отростком на конце хобота и двумя наростами (шишками) на лбу (у африканских слонов два хватательных отростка и один нарост на лбу). . Длина бивней — 1—1,5 метра (у самок слабо развиты или отсутствуют). Легко приручаются и поддаются обучению. Используются как рабочие и транспортные домашние животные. Например, на лесозаготовках могут переносить брёвна и пиломатериалы и загружать их в баржи. Принимают участие в охоте и храмовых церемониях.

Включает один современный и 7 ископаемых видов.
 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 †

Примечания 

Слоны
Млекопитающие Азии
Роды млекопитающих